Ulla Holm er navnet på flere personer:
 Ulla Holm (sociolog) – dansk sociolog
 Ulla Holm (politiker) – dansk politiker, regionsrådsmedlem